Rickenbach puede referirse a:

Rickenbach, comuna suiza del cantón de Basilea-Campiña.
Rickenbach, comuna suiza del cantón de Lucerna.
Rickenbach, comuna suiza del cantón de Soleura.
Rickenbach, comuna suiza del cantón de Turgovia.
Rickenbach, comuna suiza del cantón de Zúrich.
Rickenbach (Hotzenwald), comuna alemana del estado de Baden Wurtemberg.